Palaeonictis — вимерлий рід ссавців у вимерлій родині оксієнових, що існував з пізнього палеоцену до раннього еоцену в Європі та Північній Америці.

Опис 
Palaeonictis нагадують велику сучасну росомаху. Тварина мала важкі щелепи і тупі міцні зуби, які більше підходять для дроблення кісток, ніж для нарізки м'яса. Це означало, що Palaeonictis був принаймні частково падлоїдом. Найбільший вид, Palaeonictis peloria відомий з неповної щелепи, довжина якої напевно мала понад 20 сантиметрів. Ця тварина була найбільшим хижаком у своїй екосистемі. 55 мільйонів років тому P. occidentalis (розміром з ведмедя) еволюціонував у меншу P. wingi (розміром з койот) протягом 200 000 років на початку еоцену через глобальне потепління (палеокліматологія). До кінця раннього еоцену (50 мільйонів років тому) Palaeonictis зник з Північної Америки, а до початку еоцену (55 мільйонів років тому) останній вид P. gigantea зник з Європи.

Зв'язки 
Філогенетичні відносини роду Palaeonictis показані на наступній кладограмі:

Примітки 

Роди ссавців
Оксієнові
Ссавці палеоцену
Ссавці еоцену